Медаль «За разминирование» — ведомственные награды:

 Медаль «За разминирование» (МВД) — ведомственная награда Министерства внутренних дел Российской Федерации.
 Медаль «За разминирование» (Минобороны) — ведомственная награда Министерства обороны Российской Федерации.
 Медаль «За разминирование» (МЧС) — ведомственная награда Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.